Натуральне число 1519
 1519 рік до нашої ери
 1519 рік нашої ери